Căpățânești se poate referi la:

 Căpățânești, Buzău
 Căpățânești, Mehedinți

Vezi și 
 Căpățâneni (dezambiguizare)
 Râul Căpățâna (dezambiguizare)

 Căpăt, Timiș
 Capăta, Bacău

Toponime românești